La Couture ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Couture (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
La Couture (Vendée), Gemeinde im Département Vendée

mit Namenszusatz:
La Couture-Boussey, Gemeinde im Département Eure

Siehe auch:
 Couture